Елена Германовна Сипатова (), в девичестве Чернышёва — советская и российская легкоатлетка, специалистка по бегу на средние и длинные дистанции, кроссу и марафону. Выступала как элитная спортсменка в 1979—2003 годах, в составе сборной СССР победительница и призёрка европейских и мировых первенств в различных легкоатлетических дисциплинах, рекордсменка мира на дистанциях 5000 и 10 000 метров. Представляла Москву и спортивное общество «Труд». Мастер спорта СССР международного класса (1979).

Биография 
Елена Чернышёва родилась 7 июня 1955 года в городе Люберцы Московской области.

Занималась лёгкой атлетикой в Чебоксарской спортивной школе молодёжи, неоднократно становилась победительницей первенства Чувашии среди юниорок. Окончила Чебоксарский электротехникум связи. Впоследствии проживала в Московской области, представляла Москву и добровольное спортивное общество «Труд».

Впервые заявила о себе на международном уровне в сезоне 1979 года, выиграв бронзовую медаль в беге на 3000 метров на Мемориале братьев Знаменских в Каунасе.

В 1980 году вошла в состав советской национальной сборной и побывала на чемпионате мира по кроссу в Париже, откуда привезла награды бронзового и золотого достоинства, выигранные в личном и командном зачётах соответственно.

На чемпионате СССР 1981 года уже под фамилией Сипатова с мировыми рекордами одержала победу в дисциплинах 5000 и 10 000 метров, взяла бронзу на дистанции 3000 метров, была лучшей в беге по пересечённой местности. На кроссовом чемпионате мира в Мадриде вновь выиграла бронзовую медаль в личном первенстве и золотую медаль в командном первенстве. Также отметилась выступлением на Кубке Европы в Загребе, где в беге на 3000 метров стала серебряной призёркой.

В 1982 году выиграла зимний чемпионат СССР по кроссу в Ессентуках в дисциплине 6 км, тогда как на чемпионате мира по кроссу в Риме финишировала седьмой в личном зачёте и в третий раз подряд стала победительницей командного зачёта. На чемпионате Европы в Афинах получила бронзовую награду в беге на 3000 метров, уступив на финише только соотечественнице Светлане Ульмасовой и румынке Маричике Пуйкэ.

В 1983 году в дисциплине 3000 метров победила на зимнем чемпионате Европы в Будапеште. На кроссовом чемпионате мира в Гейтсхеде заняла 21-е место в личном зачёте и стала серебряной призёркой командного зачёта.

На чемпионате мира по бегу по шоссе среди женщин 1985 года в Гейтсхеде финишировала девятой на дистанции 15 км и вместе со своими соотечественницами стала серебряной призёркой командного первенства.

В 1986 году участвовала в чемпионате мира по кроссу в Коломбире, на сей раз заняла 49-е место в личном зачёте и стала седьмой в командном зачёте. Помимо этого, получила бронзу на чемпионате СССР по кроссу в Ессентуках в дисциплине 5 км, принимала участие в чемпионате мира по бегу по шоссе среди женщин в Лиссабоне, где заняла 37-е место в личном зачёте и победила в командном зачёте.

Начиная с 1987 года специализировалась на марафонах, в частности в этом сезоне с результатом 2:32:34 финишировала девятой на чемпионате СССР в Могилёве.

После распада Советского Союза ещё в течение многих лет представляла Россию на различных шоссейных стартах в Европе и США. Так, в 1990-х годах среди прочего выигрывала Стамбульский марафон, Римский марафон, Лилльский марафон, Мальоркский марафон (дважды) и др. Оставалась действующей элитной спортсменкой вплоть до сезона 2003 года.

Примечания 

Бегуны на средние дистанции СССР
Бегуны на длинные дистанции СССР
Бегуны на длинные дистанции России
Бегуны по пересечённой местности СССР
Марафонцы России
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Мастера спорта СССР международного класса
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы